Socjologia
 Incognito

Muzyka
 Incognito – brytyjska acid-jazzowa grupa muzyczna
 Incognito – album Amandy Lear z 1981 roku.
 Incognito – album No Use for a Name z 1990 roku.